Souakèn är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Souakèn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Souakèn är platt. Runt Souakèn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ksar el-Kébir,  km söder om Souakèn. Trakten runt Souakèn består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan